Australijska dywizja pancerna:
 3 Dywizja Pancerna (Australia)

Niemieckie dywizje pancerne:
 3 Dywizja Pancerna (III Rzesza)
 3 Dywizja Pancerna SS Totenkopf